

Lokalizacje

Niemcy 
 Bad Bocklet – gmina targowa w  kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen

Osoby 
 Marcus Bocklet – niemiecki polityk
 Reinhold Bocklet – niemiecki polityk